Broussaille peut faire référence à :
  Brousailles, végétation touffue de buissons rameux, souvent épineux et entremêlés, fréquente dans les fourrés, les friches, les lisières et certains sous-bois. Elle peut être fauchée ou élaguée à l'aide d'un coupe-broussailles.
 Broussaille, le gentilé désignant les habitants de Brû, une commune française, située dans le département des Vosges et la région Lorraine.

Bande dessinée 
 Broussaille, une série de bande dessinée créé par Frank Pé dans le journal de Spirou en 1978.
 Broussaille, le héros de la série de bande dessinée Broussaille